Gandalf kan syfta på:

 Gandalf – en av huvudpersonerna i J. R. R. Tolkiens romaner
 Gandalv – en dvärg som nämns i Völvans spådom och givit namn åt J. R. R. Tolkiens Gandalf, se Dvärg (mytologi)
 Gandalv den yngre Alvgeirsson – en kung, medtävlare till Harald Hårfager om makten i Norge under 900-talet
 Gandalf (namn) – ett mansnamn, 25 män i Sverige hade namnet som förnamn enl. SCB 2009. (4 fler än sex år tidigare)
 Gandalf (artist) – ett artistnamn för den österrikiske musikern Heinz Strobl
 Gandalf Data – ett svenskt aktiebolag grundat av Jan Nilsson
 Gandalf (finsk musikgrupp) – ett finskt death metal-band
 Gandalf (rockband) – ett rockband från Uppsala
 Gandalf Ridge – en bergstopp i Antarktis